Eetion – władca Teby, ojciec Andromachy
 Eetion – władca Imbros
 Eetion – osoba wymieniona przez Pauzaniasza [II 4.4.]